Bischoff puede referirse a;
 Amaury Bischoff (* 1987), un futbolista francés-portugués.
 Efraín Urbano Bischoff, un reconocido historiador argentino.
 Gottlieb Wilhelm T.G. Bischoff (1797, Bad Dürkheim - 1854, Heidelberg), un profesor, botánico.
 Hermann Bischoff (1868, Duisburg - 1936, Berlín), un compositor alemán de música clásica.
 Theodor Ludwig Wilhelm Bischoff (1807, Hanóver - 1882, Múnich), un biólogo y anatomista alemán.
 Addi Bischoff, alemán, experto en meteoritos.